Ентерпрајз има више значења:
 Ентерпрајз (округ Морган, Јута)
 Ентерпрајз (Западна Вирџинија)
 Ентерпрајз (Невада)
 Ентерпрајз (Алабама)
 Ентерпрајз (Канзас)
 Ентерпрајз (Мисисипи)
 Ентерпрајз (Орегон)